Il campionato del mondo femminile di scacchi 2018 fu un torneo ad eliminazione diretta organizzato dalla FIDE, che assegnava il titolo di campionessa del mondo femminile. Il mondiale, che si svolse dal 2 al 23 novembre del 2018 a Chanty-Mansijsk, in Russia, prevedeva 64 partecipanti che si sfidavano con degli incontri di due partite ciascuno, tranne la finale che ne prevedeva quattro, oltre a eventuali spareggi. La finale venne vinta dalla cinese Ju Wenjun, che ebbe la meglio agli spareggi rapid sulla russa Kateryna Lahno, conquistando così il suo secondo titolo iridato.

L'evento si è tenuto nella sede dellUgra Chess Academy'', struttura a tre piani del club scacchistico locale. A causa di ritardi organizzativi delle edizioni precedenti del mondiale femminile, questa edizione del campionato iridato si svolse nello stesso anno dell'edizione precedente, che aveva avuto la formula del match. Questa fu anche l'ultima edizione del mondiale femminile giocata con la formula del torneo ad eliminazione diretta, prima che il presidente della FIDE Arkadij Dvorkovič, eletto nel mese precedente, cambiasse nuovamente formula, tornando al match fra campionessa e sfidante, come nel mondiale assoluto.

Formato
Criteri di ammissione
Si qualificavano al campionato del mondo i seguenti profili:
Le quattro semifinaliste del Mondiale 2016;
Le campionesse juniores femminili del 2016 e del 2017;
le migliori cinque giocatrici della lista della media elo dei dodici mesi che andavano da febbraio 2017 a gennaio 2018 e che avessero effettuato almeno 30 partite a cadenza standard;
cinquantuno giocatrici dagli zonali o dai tornei continentali, fra i quali 28 spettavano al continente europeo, 8 ai due continenti americani, 12 al continente asiatico e 3 a quello africano;
due wild-card della federazione.

In caso di defezione di coloro che si erano qualificate tramite uno di questi criteri, si sarebbe ricorsi alla lista della media elo degli ultimi dodici mesi. Unica eccezione il caso in cui un torneo zonale/continentale fosse stato organizzato prima del periodo indicato per la lista della media elo: in tal caso si sarebbe provveduto a ripescare una o più giocatrici da quel torneo.

Tempo e spareggi
Il tempo delle partite standard era di 90 minuti per le prime quaranta mosse e 30 minuti aggiuntivi da mossa quarantuno. Trenta secondi di incremento a mossa, a partire da mossa uno.

In tutti i match in caso di parità gli spareggi procedevano in questo modo:
due partite rapid a venticinque minuti e dieci secondi di incremento;
in caso di ulteriore partità due partite rapid a dieci minuti e dieci secondi di incremento;
in caso di ulteriore parità due partite blitz a cinque minuti e tre secondi di incremento;
in caso di ulteriore parità spareggio armageddon con cinque minuti a disposizione per il bianco e quattro per il nero, con tre secondi di incremento a partire da mossa sessantuno. Con la patta avrebbe vinto il nero.

Montepremi
Il montepremi totale era di  dollari, dei quali  sarebbero andati a coloro che si sarebbero fermate al primo turno,  a coloro che si sarebbero fermate al secondo turno,  a coloro che si sarebbero fermate agli ottavi di finale,  a coloro che si sarebbero fermate ai quarti di finale,  alle due semifinaliste,  alla finalista e  alla campionessa.

 Partecipanti 
Le partecipanti si qualificarono al mondiale attraverso i criteri stabiliti dal regolamento:
{| class="wikitable sortable"
|+
!Nr.
!Nome
!Elo
!Qualificazione
|-
|1
|
|2568
|data-sort-value="Media Elo"|Media Elo
|-
|2
|
|2557
|Wild card
|-
|3
|
|2556
|Europeo 2017
|-
|4
|
|2555
|Semifinalista Mondiale 2016
|-
|5
|
|2551
|Semifinalista Mondiale 2016
|-
|6
|
|2536
|Europeo 2016
|-
|7
|
|2533
|Europeo 2017
|-
|8
|
|2527
|Semifinalista Mondiale 2016
|-
|9
|
|2525
|data-sort-value="Media Elo"|Media Elo
|-
|10
| 
|2513
|Europeo 2016
|-
|11
|
|2509
|Europeo 2017
|-
|12
|
|2500
|Semifinalista Mondiale 2016
|-
|13
|
|2490
|Europeo 2016
|-
|14
| 
|2485
|Europeo 2017
|-
|15
| 
|2482
|U20 2017
|-
|16
|
|2482
|Wild card
|-
|17
| 
|2479
|Media Elo
|-
|18
|
|2478
|Media Elo
|-
|19
| 
|2475
|Europeo 2016
|-
|20
| 
|2470
|U20 2016
|-
|21
|
|2469
|Europeo 2017
|-
|22
|
|2468
|Media Elo
|-
|23
|
|2451
|Europeo 2017
|-
|24
|
|2451
|Europeo 2016
|-
|25
| 
|2447
|Europeo 2017
|-
|26
| 
|2445
|Europeo 2016
|-
|27
| 
|2432
|Europeo 2017
|-
|28
| 
|2427
|data-sort-value="Asian D5"|Z3.5
|-
|29
| 
|2423
|Europeo 2016
|-
|30
|
|2423
|Europeo 2017
|-
|31
| 
|2421
|Europeo 2016
|-
|32
|
|2417
|data-sort-value="American D1"|Z2.1
|-
|33
| 
|2409
|Europeo 2017
|-
|34
| 
|2409
|Europeo 2017
|-
|35
|
|2409
|Europeo 2017
|-
|36
| 
|2421
|Europeo 2016
|-
|37
|
|2403
|Europeo 2017
|-
|38
| 
|2394
|Asian Continental 2017
|-
|39
| 
|2391
|American Continental 2016 
|-
|40
| 
|2385
|data-sort-value="Asian D4"|Z3.4
|-
|41
| 
|2384
|Europeo 2016
|-
|42
| 
|2375
|Europeo 2016
|-
|43
| 
|2370
|Europeo 2017
|-
|44
| 
|2368
|data-sort-value="Asian D3"|Z3.3
|-
|45
| 
|2362
|Europeo 2016
|-
|46
| 
|2360
|data-sort-value="Asian D5"|Z3.5
|-
|47
| 
|2359
|data-sort-value="American D5"|Z2.5
|-
|48
| 
|2351
|data-sort-value="Asian D5"|Z3.5
|-
|49
|
|2345
|Europeo 2016
|-
|50
| 
|2338
|data-sort-value="Asian D7"|Z3.7
|-
|51
| 
|2331
|Asian Continental 2016
|-
|52
| 
|2311
|data-sort-value="American D1"|Z2.1
|-
|53
| 
|2301
|Europeo 2016
|-
|54
| 
|2239
|American Continental 2017
|-
|55
| 
|2205
|data-sort-value="Asian D1"|Z3.1
|-
|56
| 
|2194
|American Continental 2017
|-
|57
| 
|2183
|data-sort-value="Asian D5"|Z3.5
|-
|58
| 
|2148
|data-sort-value="Africa"|Campionato Africano 2017
|-
|59
| 
|2122
|data-sort-value="American D2"|Z2.2
|-
|60
| 
|2086
|data-sort-value="American D3"|Z2.3
|-
|61
| 
|1909
|data-sort-value="Asian D2"|Z3.2
|-
|62
| 
|1893
|data-sort-value="Africa"|Campionato Africano 2017
|-
|63
| 
|1852
|data-sort-value="Africa"|Campionato Africano 2017
|-
|64
| 
|1832
|data-sort-value="Asian D6"|Z3.6
|-
|}

Tabellone
Gli accoppiamenti venivano stabiliti in base al punteggio Elo ufficiale FIDE di ottobre 2018. La giocatrice con il punteggio più alto avrebbe incontrato quella con il punteggio più alto, quella col secondo punteggio avrebbe incontrato quella con il penultimo punteggio procedendo fino all'ultimo accoppiamento possibile.

 Finale 
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:60%;"
|+Match finale del Campionato del mondo femminile di scacchi 2018
!colspan=2| !!colspan=4|Partite standard !!colspan=4|Spareggi !!rowspan=2|Totale
|-
!#!! !! width="5%"|1 !! width="5%"|2 !! width="5%"|3 !! width="5%"|4 !! width="5%"|R1 !! width="5%"|R2 !! width="5%"|R3 !! width="5%"|R4 
|-
|1| style="text-align:left" | |½
|style="background:black; color:white"| 0
| ½
|style="background:black; color:white"| 1
|½
|style="background:black; color:white"| ½
|style="background:black; color:white"| 1
| 1
|5'''
|-
|3
| style="text-align:left" | 
|style="background:black; color:white"| ½
| 1
|style="background:black; color:white"| ½
| 0
|style="background:black; color:white"| ½
|½
|0
|style="background:black; color:white"|0
|3
|}

Note

Collegamenti esterni

Scacchi in Russia
2018 (torneo)
Scacchi nel 2018